Raymond Domenech – francuski trener piłkarski
 Lluís Domènech i Montaner – kataloński architekt i polityk
 Salvador Dalí i Domènech – kataloński malarz surrealistyczny